Cyganka – kobieta narodowości romskiej

 Miejscowości w Polsce
 Cyganka – część Łodzi
 Cyganka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów
 Cyganka – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Cyganka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dębe Wielkie
 Cyganka – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Cyganka – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Cyganka – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki

 Wzniesienia i skały
 Cyganka (266 m) – wzniesienie na Pogórzu Izerskim (Pogórze Zachodniosudeckie), w woj. dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec
 Cyganka (163 m) – wzniesienie na Wysoczyźnie Lubartowskiej (Nizina Południowopodlaska), w woj. lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Markuszów
 Cyganka (34 m) – wzniesienie na Wybrzeżu Trzebiatowskim (Pobrzeże Szczecińskie), położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Trzebiatów
 Cyganka (ok. 1050 m) – turnia w zboczach Osobitej w słowackich Tatrach Zachodnich
 Cyganka – jedna ze skał w rezerwacie przyrody Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach
 Cyganka – turnia w Dolinie Jaworzynki w Tatrach
 Filmy
 Cyganka – film jugosłowiański z 1953 roku
 Cyganka – film amerykański z 1962 roku
 Cyganka – film francuski z 1986 roku
 Cyganka – film brytyjski z 2001 roku

Zobacz też 

 Gypsy
 Cigánka